В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Команче ():
 Команче — округ в штате Канзас
 Команче — округ в штате Оклахома
 Команче — округ в штате Техас